Ingebjørg Eriksdatter ist der Name folgender Personen:

* Ingebjørg Eriksdatter (um 1244–1287), Königin von Norwegen, siehe Ingeborg Eriksdatter (Dänemark)
 Ingebjørg Eriksdatter (Norwegen) (1297–um 1357), norwegische Prinzessin